

Patronyme 

 Famille Icard établie à Arles à la fin du  ;
 Honoré Icard, sculpteur français ;
 François Icard, militaire et archéologue amateur français ;
 Renaud Icard, écrivain et artiste français ;
 Romain Icard, journaliste et documentariste français ;
 Paul Icard, fondateur de l'Institut Supérieur du Commerce de Paris.

Toponyme 

 Icard, une census-designated place américaine du comté de Burke dans l'État de Caroline du Nord.